Andamarca puede hacer referencia a:

Andamarca, capital del distrito de Carmen Salcedo en el departamento de Ayacucho, Es un lugar en la sierra
Andamarca, capital del distrito de Andamarca en el departamento de Junín, Perú.
distrito de Andamarca, uno de los quince distritos de la provincia de Concepción en el departamento de Junín, Perú.